Tijdsaanduidingen of dagdelen
Middag (tijd), het dagdeel in Vlaanderen van 12 uur tot 13 of 13:30 uur en in Nederland van 12 uur tot het vallen van de avond
Noen (tijd), het midden van de dag om 12 uur 's middags

Plaatsen
Middag (landschap), een streek in Groningen
Koninkrijk Middag (1540-1732), een koninkrijk in Centraal-Taiwan